

Patronyme
 Hans von Reibnitz, (1854-1931), homme politique allemand
 Marie-Christine von Reibnitz, (1945- ), princesse Michael de Kent 
 Paul von Reibnitz, (1838-1900), officier de marine allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme